Heubach (Odenwald), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
 Heubach (Stuttgart), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Heubach (Masserberg), een plaats in de Duitse deelstaat Thüringen